4 × 100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013 w ramach pływania. Eliminacje oraz finał odbyły się 28 lipca.

W tej konkurencji wzięło udział 68 zawodników z 17 państw. Każdy komitet narodowy mógł wystawić jedną sztafetę do eliminacji.

Złoty medal zdobyła francuska sztafeta w składzie: Yannick Agnel, Florent Manaudou, Fabien Gilot, Jérémy Stravius oraz startujący w eliminacjach: Amaury Leveaux, Grégory Mallet i William Meynard.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013